Die Verwaltungseinheiten unterteilen sich dabei in eine Stadt, zwei autonome Provinzen und 29 Distrikte.

Kodierliste

Stadt

Autonome Provinzen 

1 Der Kosovo hat sich im Februar 2008 als unabhängig erklärt, wird von Serbien aber weiterhin als Teil des Landes betrachtet. Ein ISO-3166-Code für den neuen Staat wurde bisher nicht vergeben, vorläufig wird XK benutzt.

Bezirke

Siehe auch 
 NUTS:RS (EU-Statistikregionen)
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.